est la formule brute de plusieurs isomères.

 trichlorophénol, numéro CAS , mélange d'isomères
 2,3,4-trichlorophénol, numéro CAS 
 2,3,5-trichlorophénol, numéro CAS 
 2,3,6-trichlorophénol, numéro CAS 
 2,4,5-trichlorophénol, numéro CAS 
 2,4,6-trichlorophénol, numéro CAS 
 3,4,5-trichlorophénol, numéro CAS 
 2,3,5-trichloro-4-éthynyl-2,3-dihydrofurane, numéro CAS 
 2,4,5-trichloro-3-éthynyl-2,3-dihydrofurane, numéro CAS 
 2,3,5-trichloro-4-éthénylfurane, numéro CAS 
 2-chloro-3-(2,2-dichloroéthényl)furane, numéro CAS